Burro Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burro Mesa (Greenlee County, Arizona)	
 Burro Mesa (Yavapai County, Arizona)	
 Burro Mesa (Colorado)	
 Burro Mesa (Texas)